За́йдель (, , устаревшая транслитерация — Зейдель) — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители 
 Зайдель, Абрам Ионович (1907—?) — инженер-строитель, лауреат Ленинской премии.
  — немецкий конструктор огнестрельного оружия, создал в 1935—1937 гг. Mauser HSc.
 Зайдель, Анна (род. 1998) — немецкая шорт-трекистка.
 Зайдель, Аннамария (1895—1959) — немецкая актриса.
 Зайдель, Арне (род. 1968) — немецкий писатель.
 Зайдель, Бернд (род. 1953) — немецкий режиссёр.
 Зайдель, Генрих (1842—1906) — немецкий поэт, гравёр и инженер.
 Зайдель, Григорий Соломонович (1893—1937) — советский историк.
 Зайдель, Иоганн Юлиус (1810—1856) — немецкий органист.
 Зайдель, Йохан (1924—1971) — немецкий художник и график.
 Зайдель, Карлос Кольядо (род. 1966) — немецкий историк и педагог.
 Зайдель, Кристиан (род. 1959) — немецкий продюсер.
 Зайдель, Кристиана (род. 1988) — американо-немецко-датская актриса кино и телевидения.
 Зайдель, Лев Давидович (1855—после 1915) — писатель и журналист, драматург, переводчик.
 Зайдель, Макс фон (1846—1901) — немецкий правовед, переводчик и поэт.
 Зайдель, Наум Соломонович (1897 — ?) — директор Московского авиационного института (МАИ) с января 1935 по октябрь 1936 года.
 Зайдель, Сильвия (1969—2012) — немецкая актриса.
 Зайдель, Тоша (1899—1962) — американский скрипач.
 Зайдель, Фридрих Людвиг (1765—1831) — немецкий музыкант.
 Зайдель, Ханнс (1901—1961) — немецкий политик, премьер-министр Баварии.
 Зайдель, Януш Анджей (1938—1985) — польский писатель-фантаст, сценарист, физик.

Зейдель 
 Вольский, Виталий Фридрихович (настоящая фамилия Зейдель; 1901—1988) — белорусский советский писатель и литературовед.
 Зейдель, Август (1820—1904) — немецкий художник, пейзажист, брат Франца Зейделя.
 Зейдель, Густав (1819—1901) — немецкий (берлинский) гравёр, ученик Бухгорна и Манделя.
 Зейдель, Иван Карлович (1824—1868) — капитан-лейтенант РИФ, военный писатель и историк.
 Зейдель, Карл Иванович (1786—1842) — русский писатель, переводчик.
 Зейдель, Рудольф (1835—1892) — немецкий философ, теолог.
 Зейдель, Филипп Людвиг (1821—1896) — немецкий математик, астроном.
 Зейдель, Франц (1818—1903) — немецкий художник, пейзажист, брат Августа Зейделя.

Другое 
 Зейдель — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также